Илья́ Каза́с: Казас, Илья Азарьевич (1901—1973) — специалист в области виноградарства и защиты растений.
 
 Казас, Илья Исаевич (1874—1948) — врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор.